Brama steht für:
 eine Gattung der Seebrassen, siehe Brama (Gattung)
 den Markennamen des ehemaligen argentinischen Automobilherstellers Primera Fábrica Marplatense de Automóviles Sport
 den sorbischen Namen von Brahmow, Ortsteil der Gemeinde Werben, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 einen Hügel auf King George Island in der Antarktis, siehe Brama (Hügel)

Brama ist der Name von
 Wout Brama, niederländischer Fußballer